Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1966-1967
 Eerste klasse 1966-67 (basketbal België)
 Eerste klasse 1966-67 (voetbal België)